Гран-при Макао 2009 - серия соревнований, проводившихся в четвёртый уик-энд ноября-2009 в Макао:
 Гран-при Макао Ф3 2009 — престижный старт для машин класса Формула-3.
 Аомыньский этап FIA WTCC 2009 — этап серии FIA WTCC.

2009